Пуссен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гаспар Пуссен — прозвище итальянского художника-пейзажиста Гаспара Дюге (1613—1675).
 Пуссен, Никола (1594—1665) — французский художник, стоявший у истоков живописи классицизма.
  Примечания